Ортогональність (хімія)
 Ортогональність